Calymmodesmus är ett släkte av mångfotingar. Calymmodesmus ingår i familjen Stylodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Calymmodesmus